The 30th Anniversary Concert Celebration — концертний альбом американського музиканта та автора пісень Боба Ділана, виданий 24 серпня 1993 року лейблом Columbia Records.

Про альбом 
Запис альбому відбувався під час концерту 16 жовтня 1992 року у Madison Square Garden (Нью-Йорк) і містить більшу частину виступу. Сам концерт був особливим у тому плані, що пісні Ділана виконувало багато інших виконавців, а сам Ділан виконав лише три останні композиції.

3 березня 2014 запис концерту був видання як Deluxe видання із додатковими композиціями і бекстейдж кадрами.

The 30th Anniversary Concert Celebration досяг № 40 у США та отримав золотий статус.

Список композицій

Посилання 
 Альбом «The 30th Anniversary Concert Celebration»  на офіційному сайті Боба Ділана;
 Альбом «The 30th Anniversary Concert Celebration»  на сайті Discogs

Примітки 

Альбоми Боба Ділана
Альбоми Columbia Records
Англомовні музичні альбоми
Золоті музичні альбоми